All'inferno e ritorno (To Hell and Back) – romanzo del 1955 di Audie Murphy
All'inferno e ritorno – film del 1955 con Audie Murphy
All'inferno e ritorno (The Chosen) – romanzo del 2006 di Sharon Sala
All'inferno e ritorno – fumetto della serie Sin City